Тіппеліга 2015 — 71-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Стартував 6 квітня 2015 та тривав до 8 листопада 2015. Титул чемпіона захищав Молде. Чемпіоном став Русенборг (23 титул).

Клуби

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Ліллестрем розпочав чемпіонат з -1 очками в активі через погану фінансову звітність.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2015

|}

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири голи

Примітки

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті Норвезького футбольного союзу 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Тіппеліга на soccerway 

2015
Норвегія